Inkorporation (lateinisch incorporatio ‚Einverleibung‘) steht für:

 Inkorporation (Kirche)
 Inkorporation (Linguistik)
 Inkorporation (Medizin), Aufnahme von Stoffen, Gegenständen oder Mikroorganismen in den Körper
 Inkorporation (Psychoanalyse)
 Inkorporation (Recht), u. a. Eingliederung eines souveränen Staates in einen anderen

Siehe auch: